Fröken Julie kan syfta på

 Fröken Julie – en tragedi av August Strindberg från 1888
 Fröken Julie (balett) – en balett i en akt av Birgit Cullberg
 Miss Julie (opera) – en opera från 1977 av William Alwyn

Filmer
 Fröken Julie (film, 1912) – en svensk stumfilm från 1912
 Fröken Julie (film, 1921) – en tysk stumfilm av Felix Basch, originaltitel Fräulein Julie
 Fröken Julie (film, 1951) – en svensk film från 1951 i regi av Alf Sjöberg
 Fröken Julie (film, 1980) – en svensk kortfilm från 1980 av Gunnar Martin Aronsson
 Fröken Julie (film, 1999) – en amerikansk-brittisk film från 1999 av Mike Figgis, originaltitel Miss Julie
 Fröken Julie (film, 2013) – en svensk film från 2013 i regi av Mikael Berg
 Julie (film) – en svensk dramafilm från 2013 i regi av Helena Bergström
 Miss Julie (film, 2014) – en film från 2014 av Liv Ullman, originaltitel Miss Julie